Aubonne – miejscowość i gmina we Francji.
 Aubonne – miejscowość w Szwajcarii.